Beyse ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm Beyse (etwa 1798–1852), Ingenieuroffizier der Preußischen Armee, Eisenbahningenieur und Revolutionär der Deutschen Revolution 1848/49
 Jochen Beyse (* 1949), deutscher Schriftsteller
 Karl-Martin Beyse (1934–2020), deutscher Hebraist